Tram steht für:

 die/das Tram (abgeleitet von engl. tramway), alternative Bezeichnung für Straßenbahn
 Trambaum, ein Balken im Zimmermannswesen
 Tram (Zeitschrift), ein Schweizer Fachmagazin zum Thema Straßenbahn
 Tram (Band), britisches Slowcore-Duo

TRAM ist:
 die Abkürzung des spanischen Nahverkehrssystems Transporte Metropolitano de la Plana, siehe Oberleitungsbus Castellón de la Plana
 TRAM-Lappen (TRAM = transverse rectus abdominis myocutaneous), ein Verfahren der Brustrekonstruktion

Siehe auch:
 Tramm
 Dram
 Trame

TRAM